Нели́дово:

Населенные пункты 
 Нелидово — город в Тверской области
 Нелидово — деревня в Волоколамском районе Московской области
 Нелидово — деревня в Вологодском районе Вологодской области
 Нелидово — деревня в Сокольском районе Вологодской области
 Нелидово — деревня в Заволжском районе Ивановской области
 Нелидово — деревня в Красносельском районе Костромской области
 Нелидово — деревня в Чухломском районе Костромской области
 Нелидово — деревня в Калининском районе Тверской области
 Нелидово — деревня в Переславском районе Ярославской области

Другое 
 Нелидово — железнодорожная станция Московского отделения Октябрьской железной дороги в городе Нелидово Тверской области